О́льрик () — имя собственное; распространено в виде фамилий. Известные носители:
 Ольрик, Дагмар (1860—1932) — датская художница и мастер гобеленов.
 Ольрик, Ханс-Кристиан — датский кёрлингист.